Osoby o tym nazwisku:
 Osmundo Arriola – poeta gwatemalski i modernista
 Paul Arriola – amerykański piłkarz